Șuteu (< ):
 Anton Șuteu, un compozitor și profesor român
 Casiana Șuteu, o actriță din România
 Titus Lucian Șuteu, un senator român (județul Cluj)

Nume de familie ungurești
Nume de familie din Transilvania
Nume de familie ocupaționale
Împrumuturi lingvistice din maghiară